Survival of the fittest
 Survival of the Fittest (ER) - aflevering van de serie ER
 Survival of the Fittest (Herbie Hancock) - nummer van Herbie Hancock